Galván steht für:

 Galván (Baoruco), Stadt in der Provinz Baoruco, Dominikanische Republik

Galván oder Galvan ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Galván (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Argentino Galván (1913–1960), argentinischer Geiger, Arrangeur, Bandleader und Tangokomponist

 David Galván (* 1973), mexikanischer Langstreckenläufer
 Enrique Tierno Galván (1918–1986), spanischer Politikwissenschaftler, Soziologe, Jurist und Schriftsteller
 Gonzalo Galván Castillo (1951–2020), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Autlán
 Israel Galván (* 1973), spanischer Flamencotänzer
 Jesús Guerrero Galván (1910–1973), mexikanischer Künstler
 José Guadalupe Galván Galindo (1941–2022), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Torreón
 Juan Carlos Galván (1931–2015), argentinischer Schauspieler
 Laura Galván (* 1991), mexikanische Leichtathletin
 Liza Hunter-Galvan (* 1969), neuseeländische Marathonläuferin
 Luis Galván (* 1948), argentinischer Fußballspieler
 Manolo Galván (1946/47–2013), spanischer Sänger und Komponist
 Manuel González Galván (1933–2004), mexikanischer Architekt
 Matteo Galvan (* 1988), italienischer Leichtathlet
 Pastora Galván (* 1980), spanische Flamencotänzerin
 Percy Lorenzo Galván Flores (* 1965), bolivianischer Geistlicher, Erzbischof von La Paz
 Raul Galván (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Rubén Galván (1952–2018), argentinischer Fußballspieler